El Torneig de Katowice 2013, conegut oficialment com a BNP Paribas Katowice Open 2013, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda interior que pertany als International tournaments de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 8 i el 14 d'abril de 2013 al Spodek de Katowice, Polònia.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 

 Web oficial   
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2013
WTA Tour 2013